Sezon 1916/1917 był 7. sezonem najwyższej klasy rozgrywkowej Szwecji. Tytuł po raz piąty z rzędu zdobyła drużyna IFK Göteborg.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Svenska serien

Bibliografia 
 

1916 w piłce nożnej
1916 w Szwecji
1917 w Europie
1917 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji